peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie de la  blindée (Inde britannique)
  d'infanterie de la  (Japon)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)